Lengtegraad, geografische lengte
 Lengte (meetkunde), meetkundige lengte
 Lichaamslengte